Князь Василий Фёдорович Охлябинин — воевода у московского князя Василия III и царя Ивана IV. Рюрикович в XX колене, из князей Ярославских. 

Из княжеского рода Охлябинины. Младший сын Фёдора Васильевича, по прозвищу "Охлябина" (Охляба), последнего удельного князя Ухорского (название от реки Ухра), сам удельных прав уже не имел. Одновременно с ним на московской службе был и его старший брат Охлябинин, Пётр Фёдорович.

Служба Василию III 
Принял участие в Казанско-русской войне 1505—1507 гг.. В 1506 году был вторым воеводой полка левой руки во Владимире в связи с подготовкой похода на Казань.

Во время Русско-литовской войны 1507—1508 гг. в 1507 году послан вторым воеводой Передового полка из Северской земли в Литву. Во время Русско-литовской войны 1512—1522 гг. в 1512 году второй воевода Передового полка, а в 1515 году первый воевода, в литовских походах.

В 1524 году второй воевода Сторожевого полка на берегу Оки для защиты от возможного нападения со стороны крымского ханства.

Служба Ивану IV 
Во время Русско-литовской войны 1534—1537 гг. в 1535 году ходил с передовым полком к Мстиславлю третьим воеводой, где выжег посады, разорил окрестности и возвратился с большими военными трофеями.

В 1537 году второй воевода войск левой руки во Владимире, откуда переведён в Муром. В 1540 году участвовал в отражении казанских татар от города. В этом же году при нашествии к Мурому казанских татар, второй воевода передового полка во Владимире, откуда послан в феврале 1541 года вторым воеводой к Шуе, и велено ему при сходе алексинских воевод с шуйскими, быть воеводой Передового полка. В этом году местничался с первым воеводой Ф. Воронцовым, а весной отправлен на Оку для защиты от крымских татар. В 1541 году второй воевода Передового полка на берегу Оки, в августе сражался вторым воеводой передового полка против войск крымского хана Сахиб Гирея, которого выгнал из пределов московского государства. В июне 1543 года — второй воевода полка правой руки в Коломне. В марте 1544 года участвовал в Казанском походе по реке Ока, первым воеводой третьего Передового полка, по возвращении из похода назначен вторым воеводой передового полка в Коломне.

Семья 
Имел 6 сыновей, которые также были на московской службе:
 Охлябинин, Фёдор Васильевич Лытай — рында со вторым государевым саадаком в полоцком походе (1544), бездетный.
 Охлябинин, Пётр Васильевич — рында с меньшим государевым копьём и с сулицей в полоцком походе (1544).
 Охлябинин, Иван Васильевич — голова в государевом полку (1551), близ Орши взят в плен литовцами (1564), должен был представить за себя поручителей в неизменной службе Ивану Грозному (1565), второй воевода Сторожевого полка опричнины (1571). 
 Охлябинин, Дмитрий Васильевич — воевода войск левой руки в Коломне по "нагайским вестям" (1579), убит крымскими татарами во время похода из Пронска.
 Охлябинин, Фёдор Васильевич Меньшой — рында со вторым государевым саадаком в полоцком походе (1551), бездетный.
 Охлябинин, Роман Васильевич — воевода и дворянин во время приёма австрийского посла (1597).

Литература 
 А. А. Половцев. Русский биографический словарь 
 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Охлябинин Василий Фёдорович. стр. 312, 313.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Охлябинин Василий Фёдорович. стр. 57, 58.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Охлябинин Василий Фёдорович. стр. 54. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Василий Фёдорович
Участники Русско-литовских войн
Воеводы Владимира
Воеводы Мурома
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании